emiter – obszar, a także jedno z trzech wyprowadzeń tranzystora bipolarnego
 emiter – źródło emisji np. cząstek lub energii
 Emiter – studencka rozgłośnia radiowa dawnej Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu